East York podría referirse a:

 East York (Pensilvania)
 East York (Ontario), uno de los antiguos 6 municipios de Toronto (hoy refundidos en uno solo).